EWWL Trocal liga za 2005./06. je bila peta sezona Međunarodne ženske regionalne košarkaške lige. Sudjelovalo je devet klubova iz pet država, a prvakom je drugi put u povijesti postala ekipa Šibenik Jollya.

Sudionici 
  Željezničar, Sarajevo
  Jedinstvo, Tuzla
  Gospić, Gospić
  Šibenik Jolly, Šibenik
  Croatia, Zagreb
  Kimico, Struga
  Merkur, Celje
  Herceg Novi, Herceg Novi
  Budućnost, Podgorica
  Vojvodina, Novi Sad

Ljestvice i rezultati

Ligaški dio

Final Four 
Igrano u Novom Sadu.

Poveznice 
 MŽRKL

izvori 
 MZRKL 2013./14. handbook , pristupljeno 23. listopada 2013.
 EWWL Trocal liga 2005./06., eurobasket.com, pristupljeno 23. listopada 2013.
 Povijest IWBL lige, pristupljeno 23. listopada 2013.
 kosarka.org, statistički centar 

2005-06